Memdisk steht für:
 Memory Disk, englisch für RAM-Disk
 MEMDISK, ein Bootloader von SYSLINUX

Abkürzung